Rubbadubbers (2003-2005) – brytyjski serial animowany, nadawany był przez kanał telewizyjny Polsat JimJam.

Serial opisuje przygody zabawek kąpielowych, które biorą udział w magicznych podróżach.

Bohaterowie 
 Tubb – antropomorficzna różowa żaba, która de facto jest liderem grupy Rubbadubbers.
 Terence – zielony krokodyl.
 Finbar – szary rekin.
 Winona – fioletowy wieloryb.
 Reg – czerwony, mechaniczny robot.
 Amelia – latająca łódź podwodna.
 Chlupka (ang. Sploshy) – fioletowa rozgwiazda.

Wersja polska 

Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: MediaVox
Wystąpili:

 Agnieszka Wajs: 
 Reg
 Amelia
 Magdalena Korczyńska – Chlupka
 Ireneusz Załóg – Terence
 Krzysztof Korzeniowski – Tubb
 Maciej Walentek – Finbar

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2005
Seriale telewizyjne HiT Entertainment